A Five (angolul: öt) jelentései:

 Five, brit együttes
 Five, az együttes azonos című albuma
 Five, Greg Howe albuma
 Five, Ralph Bowen albuma
 Five, a Sugarcult együttes albuma
 Five, a The Agonist együttes albuma
 a brit Channel 5 televíziócsatorna neve 2002–2010 között